La nazionale di pallavolo femminile della Guinea è una squadra africana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Guinea ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Guinea.

Risultati

Campionato africano

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo maschile della Guinea

 
Pallavolo